Wieman ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Wieman (1872–1940), deutscher Schriftsteller
 Carl Edwin Wieman (* 1951), US-amerikanischer Physiker
Howard Wieman, US-amerikanischer Physiker
 Mathias Wieman (1902–1969), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Wiemann
 Weiman
 Wiman
 Wyman